Dette er en liste over Sveriges navnedage sorteret efter dato. Listens navne er skrevet på den svenske stavemåde. Dog er listens særlige dage (f.eks. Nytårsdag og Kyndelmisse) oversat til dansk.
 
De svenske navnedage bruges i dagligdagen, og der lægges derfor vægt på, at listen er nutidig. Det betyder, at den historisk set findes i flere udgaver – før 1901, 1901-1985, 1986-1992, 1993-2000 og 2001-. Dette er værd at huske, når man læser svensk litteratur, hvor navnedage omtales i teksten. Den nuværende liste er sammensat af Det svenske Akademi og påregnes at kunne have en levetid på 15 år.

Denne svenske artikel behandler alle relevante navne alfabetisk og fordelt på de forskellige udgaver af listen over navnedage.

Alle årets navnedage i Sverige 

 Svensk originalside

Traditioner